Фатеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Фатеевское сельское поселение — входит в Кирово-Чепецкий район

Тюменская область 
 Фатеевское сельское поселение — входит в Вагайский район

См. также 
 Фатеев